Синоніміка —

 у мовознавстві — вчення про однозначні слова, про синоніми.

 у палеонтології — систематичний покажчик усіх описів і зображень якого-небудь роду, виду і т. д.

 у геології — синоніміка шарів вугілля — єдина індексація шарів вугілля басейну, установлювана на основі кореляції шарів вугілля різними методами.